Harmonin steht für 

 Harmonin (chemische Verbindung), Wehrsubstanz aus Marienkäfern der Gattung Harmonia
 Harmonin (Protein), ubiquitär vorkommendes Gerüstprotein